Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Mona Barthel remporte le simple dames. En finale, elle bat Yanina Wickmayer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina-Camelia Begu et Monica Niculescu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Hobart
Tennis en Australie en 2012
Tennis en janvier 2012